Met het Kasteel van Bonneville kunnen verschillende dingen bedoeld worden:

 Het Kasteel van Bonneville in de Franse gemeente Chamblac;
 Het Kasteel van Bonneville in de Belgische provincie Namen.